Příjmení Abdi nosí více významných osobností:

příjmení
 Almen Abdi (* 1986) – švýcarský fotbalový záložník a reprezentant kosovského původu
 Hawa Abdi (1947–2020) – somálská humanitární pracovnice
 Kamyar Abdi (* 1969) – íránský archeolog
 Liban Abdi (* 1988) – somálsko-norský fotbalový záložník